W sezonie 1965/1966 nie odbywały się rozgrywki na poziomie makroregionalnym, trzeci poziom rozgrywkowy stanowiły rozgrywki Ligi Okręgowej.

Sezon zasadniczy

Rzeszów 

 Końcowa klasyfikacja w tabeli nie przesądzała o ostatecznym statusie uczestników w przyszłych sezonie ligi międzyokręgowej edycji 1966/1967, co zależało od ewentualnego awansu Stali Stalowa Wola do II ligi oraz wyników spotkań Stali Mielec w II lidze.

Eliminacje do II ligi 
Zwycięzca każdej z 4 grup awansował do II ligi.

Grupa I 
Tabela końcowa:
|

Wyniki

Grupa II 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa III 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa IV 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1965 w piłce nożnej
1966 w piłce nożnej
1965 w polskim sporcie
1966 w polskim sporcie